Ален може да се отнася за:

 Ален - нюанс на червеното
 Ален - град в Италия
 Ален - град в Германия
 Ален Делон
 Ален Прост